

Persone 
 Corneliu Baba (1906-1997) – pittore rumeno. 
 Kikutarō Baba (1905-2001) – zoologo giapponese, specializzato in malacologia. 
 Shirdi Sai Baba (1838-1918) – santo e fachiro indiano venerato da induisti e musulmani
 Sathya Sai Baba (1926-2011) – maestro spirituale indiano; viveva a Puttaparthi, Andra Pradesh
 Telli Baba – saggio turco

Altro 
 Baba – divinità egizia
 Baba nome probabilmente più corretto per la dea sumerica Bau
 Baba Ana – comune della Romania nel distretto di Prahova
 Baba – personaggio di Dragon Ball
 Monte Baba – monte della Repubblica di Macedonia
 Baba – romanzo scritto da Carlo Cassola
 Baba – Personaggio del romanzo Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini
 Baba – capoluogo del Cantone di Baba in Ecuador
 Babà – dolce tipico della pasticceria napoletana

Pagine correlate 
 Bhabha